LDH steht für:
 L-Lactatdehydrogenase, ein Enzym bei der Milchsäuregärung
 Ligue des droits de l’Homme, siehe Französische Liga für Menschenrechte
 Flugplatz Lord-Howe-Insel (IATA-Code) in Australien
 LDH (Label) (Love Dream and Happiness), eine japanische Produktionsfirma

ldh steht für:
 Lamja–Dengsa–Tola (ISO-639-3-Code), Varietät von Daka (Sprache), dakoide Sprache der Chamba (Volk) in Nigeria

Abkürzung